Národní řád za zásluhy je označení pro několik vyznamenání:

 Národní řád za zásluhy (Alžírsko) – alžírské státní vyznamenání
 Řád za zásluhy (Benin) – beninské státní vyznamenání
 Národní řád za zásluhy (Bhútán) – bhútánské státní vyznamenání
 Národní řád za zásluhy (Ekvádor) – státní vyznamenání Ekvádorské republiky
 Národní řád za zásluhy (Francie) – francouzské státní vyznamenání
 Národní řád za zásluhy (Gabon) – státní vyznamenání Gabonské republiky
 Národní řád za zásluhy (Guinea) – státní vyznamenání Guinejské republiky
 Národní řád za zásluhy (Malta) – maltské státní vyznamenání
 Národní řád za zásluhy (Mauritánie) – státní vyznamenání Mauritánské islámské republiky
 Národní řád za zásluhy (Paraguay) – státní vyznamenání Paraguayské republiky
 Národní řád za zásluhy (Rumunsko) – rumunské státní vyznamenání
 Národní řád za zásluhy (Togo) – státní vyznamenání Tožské republiky